Grupp C i Europamästerskapet i fotboll 2016 spelades mellan den 12 och 21 juni 2016. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen avancerade till utslagsspelet medan trean hade möjlighet att avancera som en av de fyra bästa treorna.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 12 december 2015 i Paris förkunnades vilka fyra lag som ska spela i grupp C.

Tabell

Matcher

Polen mot Nordirland 

{{Resultat med trupp|id=POL-NIR
|nr       = 6
|bild     = POL-NIR 2016-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0 
|mål1     = Arkadiusz Milik 
|arena    = Allianz Riviera
|spelplats= Nice
|publik   = 33742
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Grzegorz Krychowiak (Polen)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Ukraina 

{{Resultat med trupp|id=GER-UKR
|nr       = 7
|bild     = GER-UKR 2016-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Shkodran Mustafi Bastian Schweinsteiger 
|arena    = Stade Pierre-Mauroy
|spelplats= Lille
|publik   = 43035
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Toni Kroos (Tyskland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ukraina mot Nordirland 

{{Resultat med trupp|id=UKR-NIR
|nr       = 17
|bild     = UKR-NIR 2016-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål2     =  Gareth McAuley Niall McGinn
|arena    = Parc Olympique Lyonnais
|spelplats= Lyon
|publik   = 51043
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Gareth McAuley (Nordirland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Polen 

{{Resultat med trupp|id=GER-POL
|nr       = 18
|bild     = GER-POL 2016-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|arena    = Stade de France
|spelplats= Saint-Denis
|publik   = 73648
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Jérôme Boateng (Tyskland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ukraina mot Polen 

{{Resultat med trupp|id=UKR-POL
|nr       = 29
|bild     = UKR-POL 2016-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Jakub Błaszczykowski
|arena    = Stade Vélodrome
|spelplats= Marseille
|publik   = 58874
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Ruslan Rotan (Ukraina)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nordirland mot Tyskland 

{{Resultat med trupp|id=NIR-GER
|nr       = 30
|bild     = NIR-GER 2016-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Mario Gómez
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 44125
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Mesut Özil (Tyskland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp C
Sportevenemang i Paris
Sport i Marseille
Sport i Lyon
Sport i Lille
Sport i Nice